«Arue» puede referirse a:

Revista 
 Arue, comuna del departamento francés de Landas.
 Arue, comuna de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa.